Tuxenentulus är ett släkte av urinsekter. Tuxenentulus ingår i familjen lönntrevfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lönntrevfotingar
Tuxenentulus